

Persone
Antonio Del Duca – politico italiano
Cino Del Duca – editore e filantropo italiano
Giacomo Del Duca – architetto e scultore italiano
Marcello Del Duca – pallanuotista italiano

Altro
Ca' del Duca – palazzo di Venezia
Stadio Cino e Lillo Del Duca – impianto sportivo di Ascoli Piceno